Termin aktivator ima više značenja.
 Aktivator (genetika), protein koji se vezuje za DNK i reguliše jedan ili više gena
 Enzimski aktivator, tip efektora koji povećava brzinu enzimom posredovanih reakcija
 Aktivator (fosfor), tip dopanta